Il existe une Plaza Nueva (en français Place neuve) dans plusieurs localités hispanophones :

Plaza Nueva (Bilbao)
 Plaza Nueva (Séville)
 Plaza Nueva (Vitoria-Gasteiz)